László Szabó est le nom de plusieurs personnes :
 László Szabó (1917-1998), un champion d'échecs hongrois ;
 László Szabó (1936-), un acteur et réalisateur hongrois.